Tracer steht für:

 Tracer (Nuklearmedizin), zur Nachverfolgung physiologischer Vorgänge bei bildgebenden Verfahren 
 Tracer (Geowissenschaften), zum Erforschen von Fließwegen und Fließgeschwindigkeiten von Gasen oder Flüssigkeiten
 Tracer (Chemie), ein Oxidbildner
 Mercury Tracer, ein Pkw-Modell der Marke Mercury
 Schwergutschiff der Reederei BigLift Shipping, siehe Tra-Typ

Militär:
 Grumman E-1 Tracer, ein historisches Flugzeug der US Navy

Informationstechnologie:
 Analyseprogramm zur Ablaufverfolgung und Fehlersuche in Software
 Ein Programm zur Vektorisierung einer Rastergrafik in eine Vektorgrafik

Siehe auch: